Německá fotbalová Bundesliga 1966/67 probíhala od 20. srpna 1966 do 3. června 1967. Zúčastnilo se jí 18 týmů a vítězem se stal tým Eintracht Braunschweig, který si zajistil účast v Poháru mistrů evropských zemí 1967/68. Účastníky Poháru vítězů pohárů 1967/68 byly týmy FC Bayern Mnichov jako obhájce trofeje a zároveň i vítěz německého fotbalového poháru a také poražený finalista německého fotbalového poháru tým Hamburger SV. Ve Veletržním poháru startovaly týmy TSV 1860 München, Eintracht Frankfurt, 1. FC Köln a Hannover 96. Sestoupily poslední 2 týmy - nováčci Fortuna Düsseldorf a Rot-Weiss Essen. Tým Meidericher SV změnil jméno na MSV Duisburg.

Konečná tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

Německá fotbalová Bundesliga
Fotbal v Německu v roce 1966
Fotbal v Německu v roce 1967